Troiani ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Troiani (* 1964), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Michele Troiani (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Virginia Troiani (* 1996), italienische Leichtathletin